Miejscowości w USA:
 Gilman – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Gilman – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Gilman – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 Gilman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Gilman – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Gilman (ang. Gilman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Gilman (ang. Gilman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Gilman (ang. Gilman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce